Анита Стриндберг (род. 19 июня 1937) — шведская актриса, снявшаяся во многих итальянских фильмах жанра джалло в 1970-х годах.

Впервые появилась под именем Аниты Эдберг в двух шведских фильмах конца 1950-х годов. Затем начала карьеру в джалло с роли в «Ящерице под женской кожей» Люсио Фульчи в 1971 году, и в том же году исполнила свою первую главную роль в фильме Серджо Мартино «Хвост скорпиона». В 1972 году снялась ещё в двух фильмах: у Альдо Ладо в картине «Кто видел её смерть?», а затем в фильме Мартино «Глаз чёрного кота» (оригинальное название «Твой порок — запертая комната, и только у меня есть ключ»).

После начала 1970-х Стриндберг снималась во многих жанровых и эксплуатационных фильмах: «Женщины в камере 7» (1973); экзорцистоподобный фильм ужасов «Антихрист» (1974); и poliziotteschi фильм «Почти человек» (1974) режиссёра Умберто Ленци. Её последним фильмом стало «Убийственное безумие» Риккардо Фреды с Лаурой Гемсер.

Фильмография 
 Блондинка в кабале (1957) — телефонный оператор
 Sköna Susanna och gubbarna (1959) — Сюзанна
 Quella chiara notte d’ottobre (1970) — жертва (нет в титрах)
 Ящерица под женской кожей (1971) — Юлия Дюрер
 Хвост скорпиона (1971) — Клео Дюпон
 Coartada en disco rojo (Два лица страха, 1972) — доктор Паола Ломбарди
 The Eroticist (1972) — жена посла Франции
 Кто видел её смерть? (1972) — Элизабет Серпиери
 Твой порок — запертая комната, и только у меня есть ключ (1972) — Ирина
 Forza 'G''' (Крылатые дьяволы, 1972) — Клео Дюпон Al tropico del cancro (Тропик Рака, 1972) — Грейс Райт Partirono preti, tornarono … curati (Аллилуйя Вере Круз, 1973)
 Diario segreto da un carcere femminile (« Женщины в камере 7», 1973) — дочь Мусумечи Contratto Carnale (Африканское дело, 1974) — Ева Макдугалл La profanazione (1974)
 Milano odia: la polizia non può sparare (Почти человек, 1974) — Иона Туччи L’uomo senza memoria (Головоломка, 1974) — Мэри Кейн L’anticristo (Антихрист, 1974) — Грета La verginella (1975)
 La segretaria privata di mio padre (1976) — Ингрид L’inconveniente (1976)
 Саламандра (1981) — принцесса Фобиани Убийственное безумие (1981) — Гленда Стэнфорд'' (финальная роль в кино)

Примечания

Ссылки 
 
Актрисы Швеции